Залив Терпения — залив Охотского моря;
 Мыс Терпения — мыс на острове Сахалин;
 Полуостров Терпения — полуостров в восточной части Сахалина.